Le titre de cet article contient le caractère ü. Quand celui-ci n'est pas disponible ou n'est pas désiré, le titre de l'article peut être représenté comme Luetzow.

Patronyme

 Adolf von Lützow (1782–1834) est un lieutenant-général prussien.
 Kurt-Jürgen Freiherr von Lützow (1892-1961) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Günther Lützow (1912-1945), as et figure de la chasse allemande.
 Leopold von Lützow (1786-1844), général prussien.
 Wilhelm Lützow (1892-1915), nageur allemand.

Militaire
 SMS Lützow est un croiseur de bataille allemand de classe Derfflinger.
Lützow est un croiseur lourd de classe Admiral Hipper construit en 1939 en Allemagne et vendu à L'URSS. Rebaptisé Petropavlovsk.
 Le croiseur lourd Deutschland, renommé Lützow en 1939.
 37e division SS de volontaires de cavalerie Lützow est l’une des 38 divisions de Waffen-SS durant la Seconde Guerre mondiale.

Toponymie

 Lützow est une municipalité du land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale en Allemagne.
 La baie de Lützow-Holm est une baie de la Terre de la Reine-Maud en Antarctique.
Homonymie de bateaux